Ранчо Фернандез има више значења:

 Ранчо Фернандез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Фернандез (Туспан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Фернандез (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику